Слобожанский:
 Слобожанский национальный природный парк — природоохранная территория в Краснокутском районе Харьковской области Украины.
 «Слобожанский» — харьковский молодёжный симфонический оркестр.